

Sigle 
 Sub-band coding – codifica a sottobande, metodologia di compressione di un segnale audio
 Single-board computer - Computer su singola scheda

Codici 
 SBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Selbang (Papua Nuova Guinea)
 sbc – codice ISO 639-3 della lingua kele (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 Curtiss SBC Helldiver – un bombardiere in picchiata imbarcato statunitense
 SBC – codec audio utilizzato nel Bluetooth